Högström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1794 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Högström

 Anders Högström (född 1975), tidigare nazist
 Carl Johan Högström (1880–1956), slipare och politiker, socialdemokrat
 Elisabeth Högström-Löfberg  (1894–1940), författare
 Erik Högström (1894–1963), arkitekt
 Georg Högström  (1895–1976), höjd- och stavhoppare
 Ivar Högström (1913–2001), bostadsdirektör och politiker
 Jesper Högström (född 1965), journalist, författare och översättare
 Jonas Högström  (född 1956), skulptör
 Kenth Högström (1952–2005), företagare och politiker, socialdemokrat
 Kjell Bertil Högström  (1930–2012), konstnär och tecknare
 Leif Högström (född 1955), fäktare
 Marcus Högström (född 1989), ishockeyspelare
 Martin Högström  (född 1969), poet och översättare
 Pehr Högström (1714–1784), präst
 Sally Högström (1863–1939), gymnastiklärare
 Sven Högström (1908–1995), finländsk ämbetsman och politiker
 Theodor Högström (1827–1884), arkitekt och byggmästare
 Tomas Högström (född 1954), politiker, moderat 
 Ulf Högström (född 1932), meteorolog

Se även 
 Lag Högström, svenskt kvinnolandslag i curling,  aktivt på 1980-talet

Källor

Svenska efternamn